Партия пенсионеров — название, присвоенное ряду общественных организаций.
 Партия пенсионеров (ГИЛЬ) — израильская политическая партия, существовавшая с 1996 по 2015 год.
 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) — российская политическая партия, существовавшая в 1997—2006 годах и восстановленная в 2012 году.
 Партия пенсионеров России — российская политическая партия, созданная в 2012 году на базе «Союза пенсионеров России» и ликвидированная в 2019 году. 
 Партия пенсионеров Украины — украинская политическая партия, созданная в 1999 году.
 Партия пенсионеров (Финляндия) — финская политическая партия.
Хорватская партия пенсионеров — хорватская центристская политическая партия.